Trie bezeichnet:
 Trie, eine Datenstruktur in der Informatik
 Trie (Fluss), einen Fluss im französischen Département Somme
 Trie-Château, eine Gemeinde im französischen Département Oise
 Trie-la-Ville, eine Gemeinde im französischen Département Oise
 Trie-sur-Baïse, eine Gemeinde im französischen Département Hautes-Pyrénées
 Kanton Trie-sur-Baïse im französischen Département Hautes-Pyrénées
 Trie (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht

Trie ist der Familienname folgender Personen:
 Mathieu de Trie († 1344), Marschall von Frankreich

Siehe auch:
 Tri